Octopussy – raccolta di racconti di Ian Fleming su James Bond
 Octopussy - Operazione piovra – film anglo-statunitense del 1983 su James Bond
 Octopussy – Bond girl, personaggio dell'omonimo film e libro, è una ricca imprentitrice interpretata nel film dall'attrice Maud Adams